Friedensdenkmal steht für:
 Friedensdenkmal (München), Bogenhausen
  Friedensdenkmal (Venezuela)
 Friedensdenkmal (Alexisbad) in Sachsen-Anhalt
 Friedensdenkmal in Hiroshima
 Sieges- und Friedensdenkmal Edenkoben
 Grabhügel des Friedens, Újezd u Brna, Tschechien